Лулео:

 Лулео — город и порт на северо-востоке Швеции.
 Лулео — аэропорт, расположен в 10 км к юго-востоку от Лулео, Швеция.
 «Лулео» — шведский футбольный клуб из одноимённого города.
 «Лулео» — профессиональный хоккейный клуб, представляющий одноимённый шведский город.